Перриньї́-сюр-Армансо́н, Перріньї-сюр-Армансон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний захід від Діжона, 55 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 152,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Перриньї-сюр-Армансон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Перриньї-сюр-Армансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна